Мухаммад ибн Али Ас-Сануси (1787-1859)  — религиозно-политический деятель Северной Африки, мурабит основатель дервишского ордена сенуситов.

Биография 
Родился в 1787 году недалеко от Мостаганем, Алжир, и был назван Аль-Сенусси в честь почитаемого мусульманского учителя. Получил традиционное образование в Мостаганеме, затем в мусульманском университете в Фесе, Марокко. Был проинструктирован в религиозных орденах в Марокко и примкнул к религиозному братству Шазилия где стал известен как суфий, поэт и историк. Затем путешествовал в Сахару, проповедуя очищающую реформу веры в Тунисе и Триполи, набирая много приверженцев, а затем переехал в Каир, чтобы учиться в университете Аль-Азхар. Выступал против распространения европейского влияния на  Египет, Тунис, Турцию, оценивал проводившиеся в них реформы как чуждые духу ислама, провозгласив единственной священной книгой Коран. Не имея возможности пересечь Алжир из-за французской оккупации, центром призыва возрождения мусульманского мира, образцом которого выделял мединскую общину пророка Мухаммеда. Построил мечеть в Эль-Байда в Киренаике и назвал ее в честь себя, затем он переехал в Джагбуб в Киренаике, откуда мечети распространились на оставшиеся города барка и Триполи. Он построил великую мечеть и Университет, который стал соперничать с Аль-Азхаром, но был закрыт по приказу Муаммара Каддафи в 1984 году; в то же время, могилы и останки семьи Сенусси были осквернены. После смерти Мухаммада АС-Санусси его сын Сайид Мухаммад Аль-Махди бин Сайид Мухаммад АС-Сенусси (1859-1902) стал новым лидером Ордена Сенусси и переместил его на юг от Куфру. Его внук Мухаммад Идрис ас-Сануси стал единственным королем Ливии.

Генеалогическое древо Сануситов

Примечания

Ссылки 
 Досье личности
 

Персоналии по алфавиту
Религиозные деятели
Суфийские шейхи
Родившиеся в 1787 году
История Африки
Сануситы